Caporale ist 

 eine andere Bezeichnung für den militärischen Dienstgrad Korporal 

Caporale ist der Familienname folgender Personen: 
 Aristide Caporale (1921–1990), italienischer Schauspieler
 Francisco Caporale (~1700–1746), italienischer Violoncellist und Komponist 
 Geraldo Scarpone Caporale OFM (1928–2016), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Comayagua
 Vittorio Caporale (* 1947), italienischer Fußballspieler